У́лица Вишне́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Вишневского — улица в Астане.

Россия 
 Улица Вишневского — улица в городе Казани.
 Улица Вишневского — улица в городе Калуге.
 Улица Вишневского — улица в посёлке Сиверский, Ленинградская область.

Украина 
 Улица Вишневского — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Улица Всеволода Вишневского
 Площадь Академика Вишневского